Ва́чков () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Вачков, Григор (1932—1980) — болгарский актёр театра, кино и телевидения.
 Вачков, Игорь Викторович (род. 1964) — российский учёный, писатель.
  (1922—1998) — болгарский политик.